Palestyna – część wsi Gronowo, w Polsce, w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo.

W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa olsztyńskiego.

Przypisy 

Gronowo (wieś w powiecie mrągowskim)